Позо Нумеро Дос има више значења:

 Позо Нумеро Дос (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Позо Нумеро Дос, Ла Кампана (Чиколоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Позо Нумеро Дос, Потреро дел Паистле (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику